Nobiling ist der Name von

 Eduard Nobiling (1801–1882), deutscher Wasserbauer 
 Elisabeth Nobiling (1902–1975), brasilianische Bildhauerin, Keramikerin und Grafikerin
 Hans Nobiling, deutsch-brasilianischer Fußballspieler und Vereinsgründer im frühen 20. Jahrhundert
 Karl Eduard Nobiling (1848–1878), deutscher Straftäter, beging Attentat auf den deutschen Kaiser Wilhelm I.